

Пой-Сіппі — місто, штат Вісконсин
 Пой-Сіппі — переписна місцевість, штат Вісконсин